Autostrada A36 – autostrada we wschodniej części Francji
 Autostrada A36 – autostrada znajdująca się na terytorium Portugalii, stanowiąca autostradowy pierścień wokół stolicy kraju, Lizbony
 Autostrada A36 – płatna autostrada w północnych Włoszech łącząca Cassano Magnago z Osio Sotto w regionie Lombardia